Als Visby-Klasse werden zwei Klassen schwedischer Kriegsschiffe, jeweils nach dem Typschiff, bezeichnet:

 Visby-Klasse (1942), eine Klasse von vier Zerstörern, welche zwischen 1943 und 1982 in Dienst standen
 Visby-Klasse (2000), eine Klasse von fünf Korvetten, die seit 2002 in Dienst ist